Tipsligan 2015 är den 26:e säsongen av Tipsligan och Finlands högsta division i fotboll. De regerande mästarna är HJK, som vunnit serien de sex senaste säsongerna. Helsingfors IFK gör comeback i ligan efter mer än 40 års bortavaro. De ersätter TPS som föll ur ligan 2014. FC Honka och Mypa nekades licens inför säsongen, varför även KTP och Ilves, tvåa respektive trea i Ettan 2014, stigit till ligan. SJK tog hem mästartiteln, i och med detta bröt man HJK Helsingfors sex års långa svit.

Spelplatser

Tabeller

Poängtabell

Nedflyttningskval

PK-35 Vantaa spelar i Tipsligan säsongen 2016.

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Assistligan

Anmärkningslista

Källor
 Tipsligans officiella webbplats 

2015 i Finland
Fotbollssäsongen 2015
2015